Алекса́ндр Черня́вский:
 Чернявский, Александр Анатольевич (род. 1972) — советский и украинский футболист.
 Чернявский, Александр Викторович (род. 1965) — российский актёр театра и кино.
 Чернявский, Александр Григорьевич (род. 1957) — российский актёр.
 Чернявский, Александр Михайлович (род. 1956) — российский учёный-хирург, член-корреспондент РАН (2022).
 Чернявский, Александр Петрович (1910—1969) — Герой Социалистического Труда (1957).
 Чернявский, Александр Фёдорович (род. 1938) — белорусский учёный в области информатики, педагог.
 Чернявский, Александр Филиппович (1907—?) — украинский советский партийный деятель.